Karen Hantze Susman – ex tennista statunitense
 Todd Susman – attore statunitense
 William Susman – pianista e compositore statunitense